Первая лига 1960 () — 26-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 13 марта 1960 года и закончился 10 октября 1960 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1960 на rsssf.com 

1960
Польша
Спорт в Польше в 1960 году